Тодор Колев може да се отнася за:
 Тодор Колев (1939-2013), български актьор
 Тодор Колев (р. 1942), български футболист
 Тодор Колев (р. 1980), български футболист
 Тодор Колев (р. 1989), български футболист

Вижте също 
 Колев